Eryngiopus är ett släkte av spindeldjur. Eryngiopus ingår i familjen Stigmaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eryngiopus